«Завтрак на траве» — название картин:
 «Завтрак на траве» — картина Эдуара Мане.
 «Завтрак на траве» — картина Клода Моне.
 «Завтрак на траве» — картина Поля Сезанна. См. также